Титешти има више значења:

 Титешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Титешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Титешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Титешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији